Gustav Könnecke ist der Name folgender Personen:

* Gustav Könnecke (Archivar) (1845–1920), deutscher Archivar
 Gustav Könnecke (Agrarwissenschaftler)  (1908–1992), deutscher Agrarwissenschaftler